Wettersteinplatz (München), een plein in München
Wettersteinplatz (metrostation), een station van de metro van München